Kanadska ženska bendijska reprezentacija predstavlja državu Kanadu u športu bendiju.

Bendi ima dugu tradiciju igranja u Kanadi, ali je uvijek bio u sjeni moćnijeg mlađeg brata hokeja na ledu.

Vidi još 
 Kanadska bendijska reprezentacija

Bendijske reprezentacije
Bendi, žene